Сорбы может означать:

 Лужицкие сербы/Лужичане — западнославянский народ, проживающий на территории Германии.
 Сербы — западнославянское племя, проживавшее на территории Германии.

См. также